Rhesus se poate referi la:

 Rhesus (mitologie), rege legendar trac 
 Rhesus (Pseudo-Euripide), tragedie atribuită lui Euripide
 Rhesus (macac), maimuță
 Rhesus (factor), răspunsul la anticorpi de maimuță Rhesus
 Rhesus (boală), boală provocată de incompatibilitatea de factor Rhesus dintre mamă și făt